Commercial Pilot Licence
 Common Public License